Ludlow puede referirse a:

Localidades de EE. UU. 
Ludlow (Illinois), pueblo en el estado de Illinois
Municipio de Ludlow (condado de Allamakee, Iowa)
Municipio de Ludlow (condado de Champaign, Illinois)
Ludlow (Kentucky), pueblo en el estado de Kentucky
Ludlow (Maine), pueblo en el estado de Maine
Ludlow (Massachusetts), pueblo en el estado de Massachusetts
Ludlow (Misuri), pueblo en el estado de Misuri
Ludlow (Vermont), pueblo en el estado de Vermont
Ludlow (condado de Windsor, Vermont), aldea en el condado de Windsor en Vermont
Ludlow Falls, pueblo en el estado de Ohio
Municipio de Ludlow (condado de Washington, Ohio)

Localidades del Reino Unido 
Ludlow (Shropshire), pueblo en el condado de Shropshire

Personas 
Fitz Hugh Ludlow (1836-1870): escritor estadounidense 
Frank Ludlow (1885-1972): botánico y militar inglés
Jayne Ludlow (1979): futbolista galesa
Ludlow Griscom (1890-1959), botánico y ornitólogo estadounidense
Peter Ludlow (1959): filósofo inglés

Misceláneas 
 Ludlow (geología): periodo geológico perteneciente al Silúrico.